Verbindungstechnik  steht für:

 Verbindungstechnik, konstruktive Methoden des Zusammenbaus von technischen Gebilden
 Verbindungstechnik (Elektrotechnik)
 Verbindungstechnik (Gerüstbau)